Futaleufú může být:

 Futaleufú (řeka) – argentinská řeka
 Futaleufú (department) – argentinský department
 Futaleufú (Chile) – chilské město

Externí odkazy